Удобное — название населённых пунктов:

Россия 
 Удобное — село в Благовещенском районе Амурской области.
 Удобное — село в Горшеченском районе Курской области.
Удобное — деревня в Москаленском районе Омской области, упразднена в 1979 г.
 Удобное — село в Ханкайском районе Приморского края.

Украина 
 Удобное — село в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

См. также 
 Удобная
 Удобный